Фиксман — еврейская фамилия. Известные носители:

 Ветров, Давид Яковлевич (настоящая фамилия Фиксман; 1913—1952) — молдавский и русский поэт, прозаик и литературный критик.
 Кнут, Довид (настоящая фамилия Фиксман; 1900—1955) — русский поэт и прозаик, участник Французского Сопротивления.